Setta –  gruppo di persone che segue una dottrina religiosa, filosofica o politica che si discosta da una dottrina preesistente già diffusa e affermata
 Setta – fiume dell'Appennino tosco emiliano
 Monica Setta – giornalista e conduttrice televisiva italiana